El término Galar puede referirse a:

Lugares

En España 
Galar o cendea de Galar: Municipio  compuesto  de la Comunidad Foral de Navarra (España), formado por ocho concejos y un lugar habitado.
 Galar (concejo): Concejo y localidad de la Comunidad Foral de Navarra (España) perteneciente a la cendea de Galar.

Mitología 
Fjalar y Galar: Personajes de la mitología nórdica.

Videojuegos 
Galar (Pokémon): Localización ficticia de los videojuegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Está basada en Reino Unido.